Жажда мести:

 Жажда мести — индийская мелодрама 1988 года.
 Жажда мести — шестнадцатая серия первого сезона американского телесериала «Остаться в живых».